El término reestructuración puede referirse, en Wikipedia, a los siguientes artículos:

Economía 

 al cambio de la estructura económica, sobre todo en un sector económico específico:
 a la reestructuración agraria o a la de cualquiera de sus subsectores (cerealística, ganadera, del olivar, del viñedo …)
 a la reestructuración industrial, la que recae sobre el sector secundario de la economía;

Psicoterapia 
 a la reestructuración cognitiva, estrategia general de las terapias cognitivo-conductuales, destinada a modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva;

Enlaces externos